Das Aprilia Racing Factory Team ist das Motorradsport-Werksteam des italienischen Motorradherstellers Aprilia. Das Team war bis einschließlich 2015 in der Superbike-Weltmeisterschaft aktiv und gewann in fast jedem Jahr mindestens drei Rennen. 2022 kehrt Aprilia als Werksteam in die MotoGP-Klasse der Motorrad-Weltmeisterschaft zurück, in der es schon von 2002 bis 2004 aktiv war.

Statistik

Superbike-Weltmeister 
 2010 – 
 2012 –  Max Biaggi
 2014 –

Team-WM-Ergebnisse in der MotoGP-Klasse 

 2002 – Achter
 2003 – Siebter
 2004 – Zehnter
 2022 – Dritter

Grand-Prix-Siege 

Motorradsportteam
Aprilia